Nayak peut désigner :

 Nayak, mot indien désignant un dirigeant.

Anthroponyme 
 Musunuri Nayaka, généraux de l'armée des rois Kâkâtiya, vainqueurs du Sultanat de Delhi (vers 1330)
 Nayaks de Keladi, dynastie royale de Karnataka, dans l'Inde médiévale (- siècles).
 Nayaks de Chitradurga, dynastie royale de Karnataka centrée sur la ville et la région de Chitradurga (- siècle).
 Madakari Nayaka, dernier roi de Chitradurga en Inde.
 Nayaks de Kalahasti, dynastie vassale aux derniers souverains de Vijayanagara (dynastie Aravidu), centrée sur les villes et les régions de Kalahasti (district de Tirupati, Andhra Pradesh) et Wandiwash (- siècle)
 Nayaks de Vellore, dynastie vassale aux derniers souverains de Vijayanagara (dynastie Aravidu), centrée sur la ville et la région de Vellore (1540-1601)
 Nayaks de Madurai, dynastie royale du Tamil Nadu centrée sur la ville et la région de Madurai (1529–1736)
 Nayaks de Gingee, dynastie royale du Tamil Nadu centrée sur la ville et la région de Gingee (1509–1649)
 Nayaks de Tanjore, dynastie royale du Tamil Nadu centrée sur la ville et la région de Tanjore (1532–1673)
 Nayaks de Kandy, dynastie royale de Ceylan centrée sur la ville et la région de Kandy (1739-1815)

Ethnonyme 
 Les Nayak, un groupe ethnique majoritairement musulman de l'état de Gujarat en Inde.
 Les Nayak, une caste hindoue existant dans les états d'Uttarakhand et d'Uttar Pradesh en Inde.
 Les Nayakas, une caste hindoue du Karnataka et de l'Ouest du Tamil Nadu.

Toponyme 
 Nayak, à Bâmiyân, dans la province de Bâmiyân en Afghanistan.

Titres d'œuvres 
 Nayak, en français Le Héros, film de Satyajit Ray (1966).
 Nayak, film indien sorti en 2001.
 Nayak, film télougou sorti en 2013.